Jimmy McNichol (1961) – attore e cantante statunitense
 Kristy McNichol (1962) – attrice e cantante statunitense
 Joy McNichol (1974) – ex cestista canadese